M&M - Abréviation de la marque de confiserie américaine M&M's.

M&M - Premier pseudonyme du rappeur américain Eminem.